L'arbre : Chêne rouvre

Toponymes 
 Rouvres-en-Woëvre
 Rouvres-en-Multien
 Rouvres-les-Vignes
 Rouvres-les-Bois
 Rouvres (Seine-et-Marne)
 Rouvres (Calvados)
 Rouvres-en-Plaine
 Rouvres-sur-Aube
 Rouvres-en-Xaintois
 Rouvre (Deux-Sèvres), ancienne commune française des Deux-Sèvres, auj. intégrée à Germond-Rouvre

Hydronyme 
 La Rouvre, rivière de Normandie, affluent rive gauche de l'Orne

Patronyme 
 Charles Bourlon de Rouvre (1850-1924), industriel et homme politique français
 Cyril Bourlon de Rouvre (1945-), homme d’affaires et homme politique français 
 Louis Rouvre (1802-1881), homme politique français
 Yves Rouvre (1910-1996) (pseudonyme d’Yves André Rigolot) est un peintre français
 Charles de Rouvre, (1871-1960), écrivain

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme